Felsőtárnok (Szerémség)
Felsőtárnok (Szlovákia)